Gregor Lederwasch I (* 16. Jahrhundert oder 17. Jahrhundert; † 1685 in Tamsweg) war ein österreichischer Maler und Begründer der Maler-Familie Lederwasch. Seine Söhne und Schüler waren Christof Lederwasch und Gregor Lederwasch II († 1725, Tamsweg). Letzterer ist großteils als Fassmaler bekannt.

Er war ein Schüler von Onuphrinus Rosenheimer und arbeitete seit 1653 in Tamsweg. Gregor Lederwasch I malte 1656 die Bilder des Marienaltars zu Mauterndorf und fasste den Hochaltar von St. Leonhard (gemeinsam mit Georg Haim), 1667 fasste er den Lorenzaltar, 1675 malte und fasste er den Gnadenaltar, und 1686 die Oratorien der Kirche.

Seit 1665 war er Mesner der Wallfahrtskirche St. Leonhard ob Tamsweg, ein Amt, das ununterbrochen bis zum heutigen Tag von Nachfahren der Familie Lederwasch bekleidet wird.

Maler (Österreich)
Person (Erzstift Salzburg)
Person (Tamsweg)
Geboren im 16. oder 17. Jahrhundert
Gestorben 1685
Mann